Julian Tuwim (1894–1953) – polski poeta i pisarz
 Irena Tuwim (1898–1987) – polska poetka, prozaiczka i tłumaczka

Zobacz także:
 Tuvim